Istočno bojište (Američki građanski rat)
 Istočno bojište (Prvi svjetski rat)
 Istočno bojište (Drugi svjetski rat)
 Istočno bojište (Sudan)